Niemcy:
 Dornheim – dzielnica Groß-Gerau
 Dornheim – dzielnica Iphofen
 Dornheim – dzielnica Schmallenberga
 Dornheim – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Osoby:
 Alfredo Dornheim – argentyński profesor
 Andreas Dornheim – niemiecki historyk
 Jutta Dornheim – niemiecka pisarka
 Nikolaus Christian Heinrich Dornheim – niemiecki malarz i grafik